2 Front Białoruski
 2 Front Dalekowschodni
 2 Front Nadbałtycki
 2 Front Ukraiński